A 2022–2023-as angol labdarúgókupa a legrégebben alapított labdarúgókupa 142. szezonja. Jelenleg Emirates FA Cup néven ismert, szponzorációs okokból. A győztes egyenesen bejut a 2023–2024-es Európa-liga csoportkörébe.

A címvédő a Liverpool, akik 2022-ben a Chelsea csapatát győzte le, 8. címéért.

Csapatok

Selejtező

Záró szakasz

Selejtezők 
Csapatok, amik nem tagjai a Premier League-nek, vagy az angol Football League piramisnak, selejtezőket játszanak, hogy bejuthassanak a 32 megszerezhető helyre az első fordulóban.

2022. augusztus 6-án a Newport (IOW) játékosa, Finn Smith, a legfiatalabb gólszerző lett a kupa történetében, egy nappal 16. születésnapja után.

Extra előzetes selejtező-forduló 
Az extra előzetes selejtező-forduló sorsolása 2022. július 9-án történt meg. A csapatokat tíz regionális csoportba osztották fel, nagyjából utazási távolságok alapján. A több csapattal rendelkező régiók nagyobb kalapokkal rendelkeztek. A legnagyobb kalapban 86 csapat volt, míg a legkisebben 20.

416 csapat indult ebben a fordulóban, 310-en a kilencedik szintről (plusz tíz helyettesítő csapat a tizedikből) és a 95 legalacsonyabb rangú csapat a nyolcadik szintről (és egy tizedik szintű csapat Guernsey helyett). Ezen a ponton minden csapatnak hat mérkőzést kell megnyernie, hogy bejusson az FA-kupa záró szakaszába. Ez megegyezik azzal, amennyit az első-, és másodosztályú csapatoknak kell megnyernie, hogy a kiírás győztesei legyenek.

Előzetes selejtező-forduló 
A sorsolás 2022. július 8-án történt meg, az előző fordulóban használt kalapok szerint.

272 csapat szerepelt a fordulóban, amiből 64 új csapat érkezett a 8. szintről. A tizedik szintről még négy csapat tudott megmaradni: az Andover New Street, a Brixham, a Newport (IOW) és a Wincanton Town. Öt debütáló csapat maradt a kupában: a Buckhurst Hill, a Bury AFC, a Midhurst & Easebourne, a Shefford Town & Campton és a Worcester Raiders.

Első selejtező-forduló 
A sorsolás 2022. augusztus 22-én történt. A csapatokat öt kalapba osztották, a leghosszabb utazási távolság alapján. A több csapattal rendelkező régiók nagyobb kalapokat kaptak. A legnagyobb kalap 50, a legkisebb 40 csapatos volt.

224 csapat szerepelt, 88 új belépő a hetedik szintről és 136 győztes az előző fordulóból. Az első walesi csapat, a Merthyr Town, ebben a fordulóban lépett be a kupába. Egyetlen csapat tudott bennmaradni eddig a tizedik szintről, a Wincanton Town. Öt debütáló csapat maradt még erre a fordulóra: a Buckhurst Hill, a Bury AFC, a Midhurst & Easebourne, a Shefford Town & Campton és a Worcester Raiders.

Második selejtező-forduló 
A sorsolás 2022. szeptember 5-én történt.

160 csapat lépett pályára, 48 új belépő a hatodik szintről és 112 győztes az előző fordulóból. A fordulóban 16 csapat szerepelt a 9. szintről, a legalacsonyabban rangsorolt csapatok a kupában. Két debütáló csapat tudott bennmaradni eddig a fordulóig, a Bury AFC és a Shefford Town & Campton.

Harmadik selejtező-forduló 
A sorsolás 2022. szeptember 20-án történt.

80 győztes szerepel az előző fordulóból, egyetlen új belépő nélkül. A kilencedik szintről hét csapat maradt a kupában. A két debütáló, akik szerepeltek az előző körben, még mindig versenyben voltak (Bury AFC és Shefford Town & Campton).

Negyedik selejtező-forduló 
64 csapat szerepel ebben a fordulóban, 24 új belépővel az ötödik szintről és az előző forduló 40 győztesével. A legalacsonyabb osztályú résztvevő a kilencedik szinten szereplő Bury AFC volt.

Első forduló

Harmadik forduló

Negyedik forduló

Nyolcaddöntő

Negyeddöntő 
Az FA-Kupa negyeddöntőjének sorsolását 2023. március 1-én tartották.

Elődöntő 
Az FA-Kupa negyeddöntőjének sorsolását 2023. március 19-én tartották.

Óriásölő csapatok 
Az alábbi listán olyan csapatok szerepelnek, akik megvertek legalább két szinttel felettük játszó csapatokat.

Gólszerzők 

2023. március 19-én frissítve.

Közvetítés

Selejtező

Záró szakasz

Megjegyzések

Jegyzetek 

FA Kupa
angol kupa
angol kupa